Ballymote bezeichnet

 Ballymote (County Sligo), Stadt in Irland
 Ballymote Castle in Irland
 Ballymote, Ontario, siehe Middlesex Centre
 Book of Ballymote
 Kloster Ballymote
 Menhir von Ballymote